

Sigle 
 PNN – Propulsione Non Newtoniana.  Propulsione senza espulsione di massa di reazione
 PNN – Prodotto Nazionale Netto.

Codici 
 PNN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Princeton (Stati Uniti)